Caulleriella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Caulleriella ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Caulleriella